Кули́к:
 Кулики () — подотряд птиц отряда ржанкообразных.
 Кулик — река в Томской области, приток Ломовки.
 Кулик — лунный кратер.
 Кулик () — фильм Винсента Миннелли (США, 1965).

Фамилия 
 
 Кулик, Алексей Евгеньевич (род. 1986) — российский спортсмен (подводный спорт).
 Кулик, Андрей Борисович (род. 1953) — российский дипломат.
 Кулик, Афанасий Трофимович (1910—1942) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 
 Кулик, Брюс (род. 1953) — американский рок-гитарист.
 Кулик, Василий Сергеевич (1956—1989) — советский преступник.
 
 Кулик, Владислав Михайлович (род. 1985) — российский футболист.
 Кулик, Геннадий Васильевич (род. 1935) — депутат Государственной думы.
 Кулик, Георгий Тарасович (1913—?) — депутат Верховного Совета СССР.
 
 Кулик, Денис Сергеевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Кулик, Евгений Сергеевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Кулик, Евгений Сергеевич (художник) (1937—2002) — советский и белорусский художник, диссидент.
 Кулик, Зиновий Владимирович (1947—2004) — советский и украинский тележурналист и телеменеджер.
 Кулик, Зофья (род. 1947) — польская художница.
 Кулик, Иван Юлианович (1897—1937) — украинский советский писатель, поэт, партийный деятель.
 
 Кулик, Иосиф Афанасьевич (1912—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кулик, Ирина Анатольевна (род. 1970) — российский художественный критик, культуролог и искусствовед.
 
 Кулик, Кристиан (род. 1952) — немецкий футболист.
 Кулик, Леонид Алексеевич (1883—1942) — советский минералог, исследователь метеоритов.
 Кулик, Михаил Николаевич (род. 1940) — советский учёный-энергетик.
 Кулик, Надежда Михайловна (1914—1964) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Кулик, Нестор Алексеевич (09.12.1886-1942) — русский советский геолог, исследователь Арктики.
 
 Кулик, Олег Борисович (род. 1961) — советский и российский художник-авангардист.
 Кулик, Сергей Александрович (1957—2010) — российский художник.
 Кулик, Сергей Андреевич (1910—?) — советский энтомолог.
 Кулик, Сергей Фёдорович (род. 1939) — советский и российский журналист-международник, писатель-африканист, путешественник.
 Кулик, Фёдор Владимирович (1928—2011) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Кулик, Юрий Николаевич (род. 1949) — председатель Федерации профсоюзов Украины.
 Кулик-Белиньская, Эва (род. 1957) — польская диссидентка, деятель профсоюза «Солидарность».

См. также 
 
  (значения)
  (значения)